

Film
 The Dictator – film del 1915 diretto da Oscar Eagle
 The Dictator – film del 1922 diretto da James Cruze
 Il dittatore (The Dictator) – film del 2012 diretto da Larry Charles

Teatro
 The Dictator – lavoro teatrale di Richard Harding Davis